Skype для бизнеса Server (ранее известен как Microsoft Lync Server и Microsoft Office Communication Server) — серверное программное обеспечение, предоставляющее предприятиям возможность обмена мгновенными сообщениями, состоянием о присутствии, систему аудио-, видео- и веб-конференций и корпоративную телефонную связь.

Клиентское ПО и устройства 
Родным клиентом является Skype для бизнеса. На данный момент существует версия для ОС семейства Windows. Кроме того, к серверу могут напрямую подключаться телефоны, разработанные не для него.

Предыдущие версии 
2015 — Skype for Business Server
2013 — Lync Server
2010 — Lync Server
2009 — Office Communications Server 2007 R2
2007 — Office Communications Server 2007
2006 — Live Communications Server 2005 c SP1
2005 — Live Communications Server 2005, кодовое имя Vienna
2003 — Live Communications Server 2003

Ссылки 
 Официальная страница Skype для бизнеса
 Официальный сайт Microsoft Office
 Центр загрузки Microsoft Lync Server 2010 SDK

Примечания 

Microsoft Office